

Sigle 
 Democraten 66 – Democratici 66, partito politico olandese
 D66 – strada statale 66 in Croazia

Altro 
 D66 – variante a base sei del dado a 100 facce (D100) utilizzata nei giochi da tavolo della Games Workshop
 D66 – negli scacchi, codice ECO di alcune varianti della partita ortodossa